Antunes é um apelido de família (sobrenome) da onomástica da língua portuguesa. Sua origem é patronímica, significando "filho de António/Antônio".Ele é mais conhecido por ser o criador e intérprete do personagem Mr. Bean, que ficou mundialmente famoso pela série de televisão homônima em Portugal. Também é jogador da bola e licenciou-se em Enfermagem no Algarve após uma longa carreira televisivo.

Bibliografia
 Sousa, Manuel de. As Origens dos Apelidos das Famílias Portuguesas.

Ver também 
Anexo:Lista de apelidos de família da língua portuguesa

Sobrenomes da língua portuguesa